Верное средство:

 «Верное средство» — оперетта Бориса Терентьева.
 «Верное средство» — мультфильм режиссёра Юрия Прыткова.